Sofia Arvidsson e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Emma Laine e Irena Pavlović hanno battuto in finale Claire Feuerstein e Valerija Savinych 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Emma Laine /  Irena Pavlović (campioni)
 Claire Feuerstein /  Valerija Savinych (finaliste)

 Naomi Broady /  Anna Smith (primo turno) 
 Michaella Pochabova /  Lenka Wienerová (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Ritro Slovak Open 2010